Белая Горка — деревня в составе Сюксюмского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области.

География 
Находится у реки Сюксюм на расстоянии примерно 2 километров на восток-юго-восток по прямой от юго-восточной границы районного центра города Инза.

История
В 1883 г. в деревне Белая Горка (другое название Дуловка, Высокое) насчитывалось 20 дворов, проживало 51 мужчина и 44 женщины. 

В 1900 г. — 18 дворов, 64 мужчины, 65 женщин. 

В 1913 году было учтено 22 двора и 119 жителей. 

В 1990-е годы работало отделение коопхоза "Сюксюмский".

Население
Население составляло 77 человека в 2002 году (русские 93%), к 2005 г. население около 100 чел.

77 по переписи 2010 года.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 232.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Инзенского района